Paweł Dudziński (ur. 1944) – artysta, performer, rzeźbiarz
 Paweł Dudziński (ur. 1964) – ksiądz, teolog, heraldyk
 Paweł Dudziński (ur. 1983) – szachista z tytułem mistrza FIDE